Llantenes es el nombre común por el que se conoce a las plantas del género Plantago. 

También puede referirse a una de las siguientes plantas:

Plantago alpina, llantén alpino.
Plantago coronopus, llantén cuerno de ciervo o hierba estrella.
Plantago lanceolata, llantén menor.
Plantago linearis, llantén serrano.
Plantago maritima, llantén marítimo.
Plantago media, llantén mediano.
Plantago major, llantén mayor.